Живица — упразднённый посёлок в Талицком районе Свердловской области, Россия.

Географическое положение 
Посёлок Живица муниципального образования «Талицкий городской округ» Свердловской области находился в северо-восточной части района, недалеко от границы с соседним Байкаловским районом, примерно в 7 километрах севернее деревни Зобнина.

История 
Возник как посёлок химлесхоза в 1930-х годах. 22 ноября 1966 года посёлок химлесхоза переименован в посёлок Живица 

11.10.1972 посёлок Живица (тогда Балаирского сельсовета) был упразднён, но 29.03.1978 вновь включён в учётные данные, как возродившийся (в составе Кузнецовского сельсовета). 31.03.1987 вновь упразднён.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 1987 году

Упразднённые населённые пункты Талицкого городского округа